Giocondo – nome proprio di persona italiano maschile
 Giocondo di Aosta – vescovo romano, venerato come santo
 Giovanni Giocondo (Giocondo da Verona) – religioso, umanista, architetto ed ingegnere militare italiano
 Francesco di Bartolomeo del Giocondo – nobile e mercante italiano
 Del Giocondo – famiglia storica italiana

Pagine correlate 

Gioconda (disambigua)
Giocondi